Morris County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Morris County (Kansas)
 Morris County (New Jersey)
 Morris County (Texas)